Trânsito pode referir-se a:
 Trânsito de veículos
 Trânsito planetário, um fenômeno astronômico.

 Tránsito, um município da Argentina.
 El Tránsito, município salvadorenho

Desambiguação
Desambiguações de topônimos